Satara este: 

 fost stat, vezi Satara (stat) 
 un oraș în India, vezi Satara (oraș) 
 un district din India, vezi Satara (cartier)